

Cinema e televisione 
 Vacanze romane (Roman Holiday) – film del 1953 diretto da William Wyler
 Vacanze romane 2 (Roman Holiday) – film TV del 1987 diretto da Noel Nosseck
 Vacanze romane – 4º episodio della 10ª stagione di Un medico in famiglia

Musica 
 Vacanze romane – brano musicale dei Matia Bazar presentato al Festival di Sanremo 1983
 Vacanze romane/Palestina singolo dei Matia Bazar del 1983 estratto dall'album Tango

Pagine correlate 
 Roman Holiday